Weltgeschichtliche Betrachtungen steht für folgende literarischen Werke:

 Weltgeschichtliche Betrachtungen (Burckhardt) von Jacob Burckhardt (1905, Nachlass)
 Weltgeschichtliche Betrachtungen (Nehru) (Glimpses of World History) von Jawaharlal Nehru (1962)